«Качели» — название нескольких картин:
 «Качели» — картина Никола Ланкре, написанная в 1730-х годах.
 «Качели» — картина Жана Оноре Фрагонара, написанная в 1767 году.
 «Качели» — картина Франсиско Гойи, написанная в 1779—1781 годах.
 «Качели» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1876 году.